La page concile de Valence répertorie les conciles et synodes diocésains qui se tiennent dans la ville française de Valence (Valentinum) au cours du Moyen Âge.

Haut Moyen Âge 
 Concile de 374 (CPL 1776c), dit le  concile de Valence, afin de rétablir et maintenir le bon ordre dans l'église ;
 Concile provincial de 419, examen des accusations contre l'évêque de Valence ;
 Concile provincial de 474 ;
 Concile provincial de 529 ou 530, convoqué par l'archevêque Césaire d'Arles, combat contre l'hérésie arienne ;
 Concile du 22 juin 584, dit le second concile de Valence, confirmation des donations du roi Gontran aux Églises de Châlons et d'Autun ;
 Concile de 855, dit le troisième concile de Valence, opposition contre les  de Jean Scot Érigène, condamnation du duel judiciaire ;
 Concile de 890, concile de prélats et grands féodaux, élisant Louis, comme roi d'Arles, roi de Provence et roi de Bourgogne.

Bas Moyen Âge 
 Concile provincial de 1100, suspension de Norgaud (Norgauldus), évêque d'Autun, accusé de simonie ;
 Concile de 1209, où le comte de Toulouse accepte les conditions du concile de Montélimar ;
 Concile de 1248, renouvellement de l'excommunication touchant l'empereur Frédéric ;

Notes et références 
 Mas Latrie, 1836 (voir dans la bibliographie) :

 Peltier, 1847 (voir dans la bibliographie) :

 Autres références :

Voir aussi

Bibliographie
 .

Articles connexes
 Diocèse de Valence
 Histoire de la Drôme
 Valentinois
 Histoire du christianisme

Valence
Histoire de Valence (Drôme)
Valence